Breininger ist der Familienname folgender Personen:

 August Breininger (* 1944), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Eric Breininger (1987–2010), deutscher Terrorverdächtiger

Siehe auch:
 Preininger
 Breinlinger